Plaats in Indonesië
 Tanjung Kepayang (Pematang Tiga), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Tengah in de provincie Bengkulu
 Tanjung Kepayang (Banyuasin III), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra